Флаг Здви́нского муниципального района Новосибирской области Российской Федерации.

Первоначальный флаг был утверждён 28 декабря 2006 года постановлением Совета депутатов Венгеровского района № 85 «Об утверждении флага Венгеровского муниципального района». Впоследствии флаг был изменён: был убран кувшин, а красная полоса рисунок зубчатой кладки был перенесён со стороны древка на нижнюю часть флага. Новый флаг был утверждён Решением Совета депутатов Здвинского района Новосибирской области от 29 июня 2007 года № 6 "Об утверждении флага Здвинского района" и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3453.

Флаг разработан Сибирской геральдической коллегией. Автор идеи флага — Н. А. Фурцева.

Описание 
Первоначальный флаг: «Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, состоящее из трех разновеликих вертикальных полос: у древка — красного цвета, несущая изображение желтого кувшина с красным орнаментом в виде раковины; средняя — белого цвета с зубцами, обращенными к свободному краю полотнища, и полоса синего цвета, несущая изображение белого лука с черной тетивой и желтым колосом, положенным на лук в виде стрелы вершиной вверх. Отношение ширины полос к длине флага 3:1:8».

Флаг редакции 2007 года: «Прямоугольное полотнище, состоящее из трёх разновеликих горизонтальных полос: в верху - синего цвета несущее изображение - белого лука с черной тетевой и жёлтым колосом, положенным на лук в виде стрелы вершиной вверх; средний -белого цвета с зубцом, обращенным к верхнему краю полотнища и нижней красного цвета.Отношение ширины полос к ширине флага определяется как 6:2:2. Отношение ширины флага к его длине 2:3».

Символика флага 

Символика флага основана на аналогичной символике герба Здвинского района.

Ссылки 
 Флаг Здвинского района в базе данных Геральдика.ру

Примечания 

Флаги с изображением кувшина
Флаги с изображением лука
Флаги с изображением пшеничного колоса
Флаги с изображением раковины